Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 2000. годину.

Поредак

Референце 

2000
Музика у 2000.